Vichy (Allier), een stad in het kanton Cusset-Sud (arrondissement Vichy, Allier, Auvergne, Frankrijk)
Arrondissement Vichy, een arrondissement in Allier (Auvergne, Frankrijk) 
Vichy - Charmeil Airport, de luchthaven bij deze plaats
Vichy-Frankrijk, de Franse collaboratieregering in de Tweede Wereldoorlog
Vichy (Frans-Guyana), een dorpje in Cayenne (Frans-Guyana)
Vichy (Verenigde Staten), een dorpje in Maries County (Missouri, Verenigde Staten)
Brabants bont (Vichy-ruitje), een blokruitjespatroon, of stof